European Space Agency, zie Europees Ruimteagentschap
 Endangered Species Act, een Amerikaanse milieuwet
 ESA (Suzuki), een motormanagementsysteem van Suzuki-motorfietsen
 Electronic Suspension Adjustment, een veersysteem van BMW motorfietsen
 ESA Rijkerswoerd, een voetbalclub uit Arnhem
 European Society of Anaesthesiology
 Elema-Stollenga's Autodiensten, een garagebedrijf en voormalige busdienst in Groningen
 ESA European Seed Association

 Esa Williams (artiestennaam Esa), Zuid-Afrikaans musicus

Zie ook 
 Yesa, een Spaanse gemeente (Baskisch: Esa)